Ackles ist der Familienname folgender Personen:
 Danneel Ackles (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 David Ackles (1937–1999), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Jensen Ackles (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Ackles Brook, ein Fluss im US-Bundesstaat New York
 Ackles Fork, ein Fluss im US-Bundesstaat Wyoming
 Ackler
 Eccles